Sambuchi steht für:

 Chiara Sambuchi (* 1978), italienische Regisseurin
 Sambuchi (Caccamo), Ortsteil von Caccamo